Eomanis — вимерлий рід панголінів, що жив у Європі в еоцені. Скам'янілості знайдені в Мессельському кар'єрі у Німеччині, за розміром та анатомією дуже схожі на живих ящерів із роду Manis, що вказує на те, що ящери залишалися в основному незмінними за морфологією та поведінкою протягом 50 мільйонів років. Однак, на відміну від сучасних ящерів, його хвіст і ноги не мали луски. Відповідно до вмісту шлунка чудово збережених екземплярів, раціон Eomanis складався і з комах, і з рослин.

Філогенез 
Філогенетичне положення роду Eomanis у ряді Pholidota:

Примітки 

Роди ссавців